Медведь — естественная негеральдическая гербовая фигура.

Обычно медведь интерпретируется, как символ силы, хитрости и свирепости в защите отечества. В XVIII-XIX веках считался символом предусмотрительности.

История 
Медведь никогда не обладал символическим значение в мировой геральдике, ибо, будучи животным религиозного значения, применялся в качестве эмблемы лишь в германской и славянской геральдике, причём не как государственная эмблема, а как местная, территориальная.

В Европе, распространение медведя в качестве гербовой фигуры среди германских народов связано, возможно, с его использованием в качестве тотема. Для германской геральдики и германской территории характерно, что эмблема медведя используется только, как говорящая, сообщающая в виде рисунка наименование того или иного города (нем. «Bar» означает медведь).

В России эмблема медведя считалась обозначением глуши, захолустья, медвежьего угла, а не символом предусмотрительности, как его обозначали европейские геральдисты, нашедшее объективное отражение в земельных и городских гербах древнейшего этнического состава местного населения, своеобразное возрождение тотемов вытесненных или новокрещённых народов в виде местных знаков-эмблем. В прямой зависимости от этноса находится и трактовка эмблемы медведя.

Медведь с Библией на спине — символ крещёных и оттеснённых на восток языческих народов, чьим тотемом был медведь.

Имеются гербы, где медведь, представлен связанным, в ошейнике и наморднике. В европейской геральдике символизирует «человека отважного в бою, готового следовать порывам своего гнева», но также «человека не воодушевлённого, материального и неспособного дать совет». К этой негативной характеристике европейские геральдисты добавляют (только в эмблемах) символику благородного свойства: «прилежание, воспитанность, полезный труд, верная любовь, оскорблённая добродетель, безудержная храбрость и свирепый человек, но смирный разумом».

Медведь изображён на гербах многих городов: Пермь, Берлин, Берн, Брюгге, Екатеринбург, Новгород, Норильск, Сыктывкар, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Ярославль и многих других.

Из личных гербов характерно использование символа медведя в .

Княжеские и дворянские рода имеющие в гербовом щите медведя: Беренсы, Беляевы, Гагарины, Голицыны, Гундоровы, Васьяновы, Дуловы, Каниовские, Куракины, Львовы, Деньковские, Прозоровские, Ромодановские, Сонцевы, Троекуровы, Засекины, Шаховские, Шехонские, Щетинины, Хованские, Хилковы и.др.

Блазонирование 
Изображение медведя наиболее точно и чётко определено в германской геральдике. Правильным считается профильное изображение всей фигуры медведя, стоящего на задних лапах и в повороте в право. В русской геральдике допускается медведь идущий на четырёх лапах и влево.

В геральдике, медведь как хищник, изображается с открытой пастью, где чётко видны зубы и язык. Эти детали, равно как и когти на лапах, принадлежат к вооружению медведя. Вооружения медведя могут быть золотым и красным. Иногда используется не вся фигура, а лишь поясное изображение (выходящий медведь), а также голова в анфас и лапа, как отдельно, так и что либо держащая (сердце, трофеи и.т.д). Изображённая голова медведя в гербовом щите называется — отсечённой. В большинстве случаев медведь предстают «восстающим» (стоящий на двух задних лапах, одна из которых поднята для шага), «стоящий» или «шествующий» (на четырёх лапах или с одной передней поднятой).

Традиционно бурый медведь в геральдике передаётся чёрной эмалью, как наиболее близкой к натуральному цвету и белый, если это полярный медведь (эмблема Гренландии с XVII века, входит в современный государственный и королевский герб Дании). Медведь может быть представлен в гербе одной головой (герб Страшинский) и лапой. Распространённая эмблема «восстающего» медведя — щитодержатель. Его изображение встречается и в нашлемниках (герб Равич).

Примеры использования

См. также 
 Берлинский медведь
 Символика Единой России

Примечания

Ссылки 
 Медведи на гербах
 Сост. к.и. В. В. Похлёбкин. Словарь международной символики и эмблематики. М. Изд. Междун. Отношения. Изд. 3-е. 2001 г. № 133. Медведь. ISNB 5-7133-0869-3.
 Сост: Джованни Санти-Мадзини. Геральдика. История, терминология, символы и значения гербов и эмблем. М. Изд: Астрель. Медведь. стр. 303. ISBN 978-5-271-10044-4.

Медвежья символика
Медведь в геральдике